Il torneo di doppio maschile di tennis alla XXVII Universiade si è svolto dall'8 al 16 luglio 2013 a Kazan', in Russia.

Teste di serie 

 Lee Hsin-han / Peng Hsien-yin (Campioni, oro)
 Viktor Baluda / Konstantin Kravčuk (Finale, argento)
 Aljaksandr Bury / Andrėj Vasileŭski (Semifinale, bronzo)
 Lim Yong-kyu / Noh Sang-woo (Semifinale, bronzo)

 Sho Katayama / Shota Tagawa (Quarti  di finale) 
 Perakiat Siriluethaiwattana / Kittiphong Wachiramanowong 
 Augusto Meirelles / Joao Wiesinger (primo turno) 
 Phillip Karis Anderson / Christiaan Ting Lee-Daigle (secondo turno)

Tabelloni

Finali

Parte alta

Parte bassa 

Tennis alla XXVII Universiade